Alvarus ist der Name folgender Personen:

 Alvarus Pelagius (* um 1275, † 1350), franziskanischer Theologe und Bischof von Silves (Portugal)
 Alvarus Thomaz (* 15. Jahrhundert, † 16. Jahrhundert), portugiesischer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Álvaro